Фло́рис ван И́мхофф (; ) — нидерландский кёрлингист.

В составе мужской сборной Нидерландов участник  (заняли седьмое место) и одиннадцати  (лучший результат — восьмое место в  и ).

Играл в основном на позициях третьего и четвёртого, несколько раз был скипом команды.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Floris van Imhoff — Praxis Hammerheads
 Competitieschild - MijnDenHaag
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Нидерландов